Polska Liga Koszykówki 1987/1988 – 54. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był Śląsk Wrocław, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1986/1987. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Play-off 

O 3. miejsce

Miejsca 5-8 

O 7. miejsce

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Wybrzeże Gdańsk i Hutnik Kraków.

Czołówka strzelców 
 Eugeniusz Kijewski (Lech Poznań) - 654
 Jerzy Binkowski (Gwardia Wrocław) - 635
 Henryk Wardach (Zagłębie Sosnowiec) - 564
 Jarosław Jechorek (Lech Poznań) - 562
 Ryszard Wieczorek (Górnik Wałbrzych) - 545
 Jerzy Kołodziejczak (Śląsk Wrocław) - 539
 Marek Sobczyński (Wisła Kraków) - 535
 Włodzimierz Środa (Zagłębie Sosnowiec) - 514
 Janusz Zielke (Resovia Rzeszów) - 504
 Janusz Seweryn (Wisła Kraków) - 489

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1987/1988

Polska Liga Koszykówki
1987 w koszykówce
1988 w koszykówce
1987 w polskim sporcie
1988 w polskim sporcie